Dzmitry Mikalaïevitch Korabaw - en biélorusse :  - ou Dmitri Nikolaïevitch Korobov - en  - (né le  à Navapolatsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2004 avec l'équipe réserve du HK Homiel dans la deuxième division de Biélorussie. Il découvre l'Ekstraliga avec l'équipe première en 2006. L'équipe remporte la Coupe de Biélorussie 2007. Lors de la saison 2008-2009, il joue ses premiers matchs avec le Dinamo Minsk dans la KHL. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning de Tampa Bay chez les Kings de Los Angeles.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à plusieurs éditions des championnats du monde senior à partir de 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 44|| 0|| 9|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 39|| 3|| 16|| 19|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK Homiel || Ekstraliga|| 41|| 3|| 5|| 8|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2006-2007||HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Homiel || Ekstraliga|| 47|| 3|| 7|| 10|| 36|| - || -|| -|| -||-
|-
| 2007-2008 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 15|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || -|| -|| -||-
|-
| 2008-2009||HK Chinnik Babrouïsk|| Ekstraliga|| 24|| 1|| 10|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk || KHL || 12|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2009-2010|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 4||- || -|| -|| -||-
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL|| 31|| 1|| 7|| 8|| 24|| 6|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2011-2012|| Dinamo Minsk|| KHL|| 39|| 1|| 10|| 11|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 65|| 3|| 19|| 22|| 34|| 17|| 1|| 1|| 2|| 9
|-
| 2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 71 || 3 || 23 || 26 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Atlant Mytichtchi || KHL|| 46|| 1|| 8|| 9|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK Spartak Moscou || KHL|| 50 || 3 || 10 || 13 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Minsk || KHL|| 33 || 2 || 3 || 5 || 49 || 5 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2017-2018|| Dinamo Minsk || KHL|| 54 || 2 || 9 || 11 || 66 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 39|| 1|| 7|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL || 29|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 35|| 0|| 7|| 7|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Dinamo Minsk || KHL || 45|| 3|| 2|| 5|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2022-2023 || Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Navapolatsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa